Abarid može biti:

 Abarid, Čudotvorac i prorok.

 Abarid, Rutulski ratnik u vojsci kralja Turna. Pri jednom noćnom prepadu, Abarida je ubio Enejin pratilac Eurijal. (Vergilije, Enejida)

 Abarid, Finejev pratilac, koga je na dvoru kralja Kefeja ubio Persej. (Ovidije, Metamorfoze).